Пашу́к — українське прізвище.

 Пашук Андрій-Ярослав Іванович (*1927) — український філософ та історик філософії, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Пашук Олена Вікторівна (*1982) — українська письменниця (поетеса, авторка прозових творів).

Українські прізвища